Садовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Садовка — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Садовка — село в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Садовка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Садовка — деревня в Ковылкинском районе Мордовии.
 Садовка — деревня в Починковском районе Нижегородской области.
 Садовка — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Садовка — деревня в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Садовка — село в Северном районе Оренбургской области.
 Садовка — село в Городищенском районе Пензенской области.
 Садовка — село в Кузнецком районе Пензенской области.
 Садовка — село в Лопатинском районе Пензенской области.
 Садовка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Садовка — деревня в Пестравском районе Самарской области.
 Садовка — село в Балтайском районе Саратовской области.
 Садовка — село в Воскресенском районе Саратовской области.
 Садовка — посёлок в Дергачёвском районе Саратовской области.
 Садовка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.
 Садовка — посёлок в Умётском районе Тамбовской области.
 Садовка — посёлок в Старомайнском районе Ульяновской области.